

Sigle 
 Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale – nota anche con la sigla MCC
 Marylebone Cricket Club – noto anche come Lord's e il primo club inglese di cricket
 Metropolitan Community Church – fratellanza internazionale di congregazioni cristiane
 Micro Compact Car Gmbh – precedente nome di Smart Gmbh
 Mitsubishi Chemical Corporation – gruppo industriale giapponese
 Movimento dei Cattolici Comunisti – movimento politico italiano
 Motor Control Center – Centro Controllo Motori, standard industriale per la realizzazione di quadri elettrici industriali

Codici 
 mcc – codice ISO 639-3 della lingua bitur
 MCC – Mobile Country Code. Indica il "codice identificativo della nazione" in ambito della telefonia GSM. È parte dell'IMSI.

Informatica 

MCC – Multiversion concurrency Control – Controllo della concorrenza multiversione